Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1954 — четырнадцатый чемпионат СССР по шахматам среди женщин проходил с 12 ноября по 14 декабря в Краснодаре. 

В финале 20 участниц. Порядок проведения: 5 полуфиналов (Москва, Рига, Тбилиси, Львов, Саратов) —  по 3 победителя из каждого полуфинала допускались в финал; персонально приглашены чемпионка мира Е. Быкова, экс-чемпионка Л. Руденко, чемпионка страны К. Зворыкина, участницы турниров претенденток (1952) В. Борисенко и О. Игнатьева.

Без поражений провела чемпионатат Л. Вольперт, которая впервые стала чемпионкой страны — 14 очков. 2-е место заняла Ю. Гурфинкель — 13½ очков, 3-е — О. Рубцова — 12 очков. Чемпионат являлся одновременно зональным турниром ФИДЕ; Вольперт, Гурфинкель и Рубцова получили право играть в турнире претенденток.

Примечательные партии 
О. Рубцова — Л. Вoльперт
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Кc3 c5 4.cd cd 5. 6.Фd1 ed 7.Фd5 Сd7 8.Сg5 Кf6 9.Фd2 Фa5 10.Сf6 gf 11.e3 0-0-0 12.Фc1 Лf5 13.Кf3 Кb4 14.Кd4 Лd4 15.ed Кc2+ 16.Крd1 Кa1 17.Фa1 Сh6 18.b3 Лd8 19.d5 Лd5+ 20.Крe2 Лd2+ 21.Крf3 Фе5 22.g3 Лc2 0 : 1

Таблица

Литература 
 

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1954 год в шахматах
Спортивные соревнования в Краснодаре
Ноябрь 1954 года
Декабрь 1954 года
Чемпионаты СССР в 1954 году
1950-е годы в Краснодарском крае